Täby kan syfta på:

Uppland
 Täby kommun – en kommun i Stockholms län
 Täby köping – en tidigare köping och kommun i Stockholms län 1948–1971
 Täby landskommun, Uppland –  en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1948
Täby municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i norra delen av dåvarande Täby landskommun 1927–1948
 Täby socken, Uppland – en socken i Uppland som ingick i Danderyds skeppslag
 Täby distrikt, Uppland – ett distrikt i Täby kommun i Stockholms län – från 2016
 Täby församling, Stockholms stift – en församling i Roslags kontrakt i Stockholms stift
 Täby kyrka – församlingskyrka för Täby församling
 Täby (tätort) – en tidigare kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Täby kommun och med Enebyberg i Danderyds kommun 
 Täby kyrkby – kommundel i norra delen av Täby kommun
 Täby station – en tidigare tätort –1980, numera en del av tätorten Vallentuna
 Täby Galopp – en tidigare galoppbana 1960–2016
 Täby park - ett stadsbyggnadsprojekt på området för den tidigare galoppbanan
 Anstalten Täby – en kriminalvårdsanstalt
 Täby centrum – ett inglasat köpcentrum inom stadsdelen Tibble
 Täby centrum (Roslagsbanan) – en järnvägsstation vid Roslagsbanan

Närke
 Täby landskommun, Närke – en tidigare kommun i Örebro län 1863–1952
 Täby socken, Närke – en socken i Närke i Örebro härad
 Täby distrikt, Närke –  ett distrikt i Örebro kommun och Örebro län –2016
 Täby församling, Strängnäs stift – en församling i Strängnäs stift –2010
 Täby kyrka, Närke – en kyrkobyggnad i Täby
 Täby, Örebro – kyrkbyn i Täby socken i Örebro kommun